Langella peut désigner :

Patronyme 
 Anthony Langella
 Antonio Langella
 Frank Langella

Autres 
 Langella, genre d'acariens de la famille des Tetranychidae.

Patronyme italien